{{Фільм
|українська назва = «Драма ревнощів: Всі деталі в хроніці»
|оригінальна назва = ()
|зображення = Драма ревнощів- Всі деталі в хроніці.jpg
|жанр = Комедіядрама
|режисер = Етторе Скола
|сценарист =Адженоре ІнкроччіФуріо СкарпелліЕтторе Скола
|Продюсер = Піо АнджелеттіАдріано Де Мікелі
|Актори = Моніка ВіттіМарчелло МастроянніДжанкарло ДжаннініМаріса Мерліні
|оператор = Карло Ді Пальма
|композитор =Армандо Тровайолі
|дизайнер =Лучано РіччеріЕціо Алтері
|кінокомпанія = Dean FilmJuppiter Generale CinematograficaMidega Film
|країна = 
|тривалість = 107 хв.
|рік = 1970
| ідентифікатор =0065662
}}«Драма ревнощів: Всі деталі в хроніці» () — італійська драматична кінокомедія режисера Етторе Сколи з Марчелло Мастроянні, Монікою Вітті і Джанкарло Джанніні у головних ролях, випущена 18 січня 1970 року.

 Сюжет 
Робочий-комуніст і службовець піцерії закохуються в одну жінку — продавщицю квітів. Ревнощі стають причиною конфлікту, який призводить до сумних наслідків.

 У ролях 

 Знімальна група 

 Нагороди 
 1970 — Каннський кінофестиваль Найкраща головна чоловіча роль — Марчелло Мастроянні
 1970 — Срібна стрічка Найкращий сценарій — Адженоре Інкроччі і Фуріо Скарпеллі
 Найкращий актор — Марчелло Мастроянні
 Найкраща акторка — Моніка Вітті
 Найкращий актор другого плану — Джанкарло Джанніні
 1970 — Золотий глобус Найкраща акторка — Моніка Вітті
 1970 — Grolla d'oro Найкраща акторка — Моніка Вітті

 Оцінки 

 Факти 
 У США ця картина демонструвалася під назвою «Піца-трикутник»''.
 Це перший фільм 39-річного режисера Етторе Сколи який отримав міжнародну популярність, особливо після показу на Каннському кінофестивалі, де Марчелло Мастроянні завоював приз за найкращу чоловічу роль.

Джерела

Посилання 
 
 «Драма ревности: Все детали в хронике»  на сайті KinoPoisk 

Фільми з участю Моніки Вітті
Кінокомедії Італії
Фільми італійською мовою
Фільми Етторе Сколи